Nagroda im. Samuela Bogumiła Lindego – polsko-niemiecka nagroda literacka przyznawana przez władze partnerskich miast – Torunia i Getyngi.

Charakterystyka 
Pierwszą nagrodę władze dwóch zaprzyjaźnionych miast – Torunia i Getyngi przyznały w 1996 roku. Jest to jedyna polsko-niemiecka nagroda literacka przyznawana autorom, których słowo tworzy ideały i wartości, łącząc ludzi, społeczeństwa i narody we wspólnej rozmowie.

Nagroda jest wręczana przemiennie w Toruniu lub Getyndze. Laureaci otrzymują pamiątkową plakietę, dyplom i nagrodę finansową.

W 2017 roku wręczenie nagród odbyło się w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu.

Laureaci

Przypisy 

Nagrody literackie
Kultura w Toruniu